Toponímia:
 Savigny (Alt Marne), municipi francès al departament de l'Alt Marne (regió de Xampanya-Ardenes)
 Savigny (Alta Savoia), municipi francès al departament de l'Alta Savoia (regió de Roine-Alps)
 Savigny (Manche), municipi francès al departament de Manche (regió de Baixa Normandia)
 Savigny (Roine), municipi francès al departament del Roine (regió de Roine-Alps)
 Savigny (Vosges), municipi francès al departament dels Vosges (regió de Lorena=
 Savigny-en-Revermont, municipi francès al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya)
 Savigny-en-Septaine, municipi francès al departament de Cher (regió de Centre – Val de Loira)
 Savigny-en-Sancerre, municipi francès al departament de Cher (regió de Centre – Val de Loira)
 Savigny-en-Terre-Plaine, municipi francès al departament del Yonne (regió de Borgonya)
 Savigny-en-Véron, municipi francès al departament de l'Indre i Loira (regió de Centre – Val de Loira)
 Savigny-le-Sec, municipi francès al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya)
 Savigny-le-Temple, municipi francès al departament de Sena i Marne (regió de l'Illa de França)
 Savigny-le-Vieux, municipi francès al departament de Manche (regió de Baixa Normandia)
 Savigny-Lévescault, municipi francès al departament de la Viena (regió de Poitou-Charentes)
 Savigny-lès-Beaune, municipi francès al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya)
 Savigny-Poil-Fol, municipi francès al departament de la Nièvre (regió de Borgonya)
 Savigny-sous-Faye, municipi francès al departament de la Viena (regió de Poitou-Charentes)
 Savigny-sous-Mâlain, municipi francès al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya)
 Savigny-sur-Aisne, municipi francès al departament de les Ardenes (regió de Xampanya-Ardenes)
 Savigny-sur-Ardres, municipi francès al departament del Marne (regió de Xampanya-Ardenes)
 Savigny-sur-Braye, municipi francès al departament del Loir i Cher (regió de Centre – Val de Loira)
 Savigny-sur-Clairis, municipi francès al departament del Yonne (regió de Borgonya)
 Savigny-sur-Grosne, municipi francès al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya)
 Savigny-sur-Orge, municipi francès al departament de l'Essonne (regió de l'Illa de França)
 Savigny-sur-Seille, municipi francès al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya)
 Cantó de Savigny-le-Temple, cantó francès al districte de Melun (departament del Sena i Marne) 
 Cantó de Savigny-sur-Braye, cantó francès al districte de Vendôme (departament de Loir i Cher) 
 Cantó de Savigny-sur-Orge, cantó francès al districte de Palaiseau (departament d'Essonne) 
 Saint-Gratien-Savigny, municipi francès al departament de la Nièvre (regió de Borgonya)
 Miscel·lània:
 Friedrich Karl von Savigny (Frankfurt am Main, 1779 – Berlín, 1861), jurista alemany 
 Marie Jules César Savigny (Provins, Sena i Marne, 1777–Saint-Cyr-l'École, 1851), zoòleg francès
 Orde de Savigny, orde monàstic fundat el 1105 a l'abadia de Savigny (Normandia) per Vidal de Savigny desaparegut el 1147 integrant-se al cister 
 Vidal de Savigny (Tierceville, Normandia, ~1050 - Savigny, 1119 o 1122), religiós normand fundador de l'Orde de Savigny